FUS est un sigle qui peut désigner :
 Fath Union Sport de Rabat, une association sportive marocaine réunissant 12 disciplines ;
 Franciscan University of Steubenville (en français, Université franciscaine de Steubenville), une université privée catholique américaine située à Steubenville dans l'Ohio aux États-Unis.